Ibargüen ist der Name von:

 Arley Ibargüen (* 1982), kolumbianischer Speerwerfer
 Caterine Ibargüen (* 1984), kolumbianische Weit- und Dreispringerin